Scarlet (englisch „scharlachrot“) steht für:

 Scarlet (Band), britisches Pop-Duo
 Scarlet (Metalcore-Band), US-amerikanische Metalcoreband
 Scarlet Records, italienisches Plattenlabel
Will Scarlet, fiktive Gestalt aus der Legendenwelt um Robin Hood

Geografie:
 Scarlet Hill, Hügel auf der Insel Heard, Indischer Ozean
Scarlet (Georgia)
 Scarlet (Indiana)
 Scarlet (West Virginia)
 Scarlet Oaks, Indiana
Will Scarlet Mine, ein ehemaliger Kohle-Tagebau in Illinois, USA
Vorname:

 Scarlet Cavadenti (* 1965), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Scarlet Klimek (* 1988), eine deutsch-australische Musikerin
Scarlet Spencer (* 2007), eine US-amerikanische Schauspielerin
Siehe auch:
 Scarlets
 Scarlett (Begriffsklärung)
Scarlet Aura, rumänische Heavy Metal-Band
Scarlet Diva, ein italienisches Filmdrama
Scarlet Fever (Band), eine US-amerikanische Musikband
A Study in Scarlet (Begriffsklärungsseite)
A Tragedy of Fashion, or the Scarlet Scissors, ein Ballett von Ernest Irving
Captain Scarlet und die Rache der Mysterons, eine britische Marionetten-Science-Fiction-Serie
Miss Scarlet and The Duke, eine britisch-irische Krimiserie
The Return of the Scarlet Pimpernel, ein britischer Abenteuerfilm
The Scarlet Tide, ein Lied von Elvis Costello und T-Bone Burnett